Жуко́вський район — назва адміністративно-територіальних одиниць і муніципальних утворень у Росії: 
 Жуковський район — у Брянській області.
 Жуковський район — у Калузькій області.